Cape Lookout – faro nella Carolina del Nord
 Cape Lookout – città americana della Carolina del Nord
 Cape Lookout National Seashore – area costiera del settore meridionale degli Outer Banks in Carolina del Nord